Чучук Стана може да се односи на:

 Чучук Стана (око 1795.-1849), супруга Хајдук Вељка Петровића.
 Чучук Стана (филм), југословенски филм Љубише Ристића из 1972. године са Светланом Бојковић и Милованом Гутовићем у главним улогама.
 Чучук Стана (комад), комад са певањем из 1907. године за кога је музику писао Јован Христић.